Никола́й Ма́лышев:
 
 Малышев, Николай Васильевич (1903—1990) — советский военный деятель, генерал-лейтенант береговой службы.
 Малышев, Николай Григорьевич (1945—2019) — советский и российский специалист в области информационных систем, член-корреспондент РАН (1991).
 Малышев, Николай Евгеньевич (род. 1949) — советский и российский поэт, эссеист, редактор.
 Малышев, Николай Егорович (1927—1994) — советский тренер по лёгкой атлетике.